Ricardo Garcia, ps. Ricardinho (ur. 1975) – brazylijski siatkarz grający na pozycji rozgrywającego, z reprezentacją Brazylii mistrz olimpijski z 2004, mistrz świata z 2002 i 2006
 Ricardinho, Ricardo Luís Pozzi Rodrigues (ur. 1976) – brazylijski piłkarz i trener piłkarski, grający na pozycji ofensywnego pomocnika, uczestnik dwóch Mundiali (2002, 2006)
 Ricardinho, Ricardo Alexandre dos Santos (ur. 1976) – brazylijski piłkarz, grający na pozycji ofensywnego pomocnika, m.in. w Cruzeiro EC i w klubach J-League
 Ricardinho, Ricardo Filipe da Silva Braga (ur. 1985) – portugalski futsalista, najlepszy zawodnik świata z 2010 roku
 Ricardinho, Ricardo Cavalcante Mendes – brazylijski piłkarz, grający na pozycji ofensywnego pomocnika w ŁKS Łódź